Parabel steht für:

 Parabel (Mathematik), geometrischer Kegelschnitt
 Parabel (Literatur), Gleichnis, ausgeweitet zu einer Erzählung
 Parabel (Unternehmen), Berlin, erneuerbare Energien
 Horten Parabel, Nurflügel-Gleitflugzeug

Geografie:
 Parabel (Fluss), Nebenfluss des Ob in Sibirien, Russland
 Parabel (Ort),  Dorf in der Oblast Tomsk, Westsibirien, Russland
 Rajon Parabel, Verwaltungseinheit der Oblast Tomsk, Westsibirien, Russland

Siehe auch: